Főfai Tímea (Szekszárd, 1970. április 20. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
1987 és 2000 között 62 alkalommal szerepelt a válogatottban és 16 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1987–88, 1990–91
 2.: 1988–89, 1989–90, 1999–00
 3.: 1991–92, 1992–93, 1993–94
 az év női labdarúgója: 1991

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 A balszélső álma – Álomból valóság lett
 
 

1970-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Femina labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Szekszárdiak